20-й чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин прошёл в 1976 году в Полтаве по круговой  системе. За победу присуждалось 1 очко, за ничью 0,5 очка и за поражение 0 очков.

Набравшим равное количество очков Стасе Ингауните и Алине Наумовой были вручены золотые медали. Третье место у Зинаиды Белкиной.

Ход соревнований 
Стремительно стартовала Алина Наумова — после 5 туров у неё было 4 победы. Кандидаты в мастера спорта Стасе Ингауните и Зинаида Белкина бросились в погоню и после двух подряд поражений Наумовой сначала от Ингауните, затем от Белкиной лидер сменился — им стала Стасе Ингауните. В последних турах Наумова догнала Ингауните. В итоге, обе спортсменки получили поделили первое место.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки» 1976 №11

Женщины
1976 год в шашках
Спорт на Украине в 1976 году
Спортивные соревнования в Полтаве
Чемпионаты СССР в 1976 году
Соревнования по шашкам на Украине